Во времена СССР (до 1991 года включительно) в составах всех советских команд, и в том числе одесского «Черноморца» играли только граждане СССР. В постсоветское время (с 1992 года) в составе команды появились футболисты-«легионеры» — игроки не имевшие украинского гражданства. Самым первым «легионером» в составе «Черноморца» стал нападающий сборной Армении — Армен Шахгельдян. Это произошло в 1997 году. В списке представлены все «легионеры», когда-либо выступавшие за команду «Черноморец» (Одесса). Учтены проведённые игроками матчи и забитые/пропущенные ими мячи в официальных матчах основного состава команды — чемпионат, кубок и суперкубок Украины, европейские клубные турниры УЕФА (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов УЕФА, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА, Кубок Интертото).

Список футболистов

См. также 
 ФК «Черноморец» (Одесса)
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Примечания и ссылки 

Черноморец Одесса
ФК «Черноморец» Одесса
Списки:Одесса
Черноморец